Alfredo Cotani, (1892-1952), partigiano, politico e sindacalista italiano
Simone Cotani, (1981), cestista italiano